Историята на българското земеделие е неотделима и много съществена част от развитието на българската народност и държава. Земеделието винаги е било основен отрасъл в българската икономика. През периода 1881 – 1888 поземленият данък, бегликът и данъкът върху лозята осигуряват близо половината от годишните приходи в бюджета на Княжество България.

Обработваема земя в България

Селскостопанско производство в България

Вижте също 
 Земеделие в България
 История на България

Източници 

История на България
Селско стопанство на България